Жда́новск — название населённых пунктов.

 Ждановск — название российского города Заполярный до 1963 года.
 Ждановск — название азербайджанского города Бейлаган до 1989 года.

См. также 
 Жданов
 Ждановка
 Жданово
 Ждановская
 Ждановский (значения)
 Ждановское сельское поселение
 Имени Жданова